Mobiyo, anciennement HiPay Mobile, anciennement Allopass, est une société créée en 2001 qui propose des prestations de micro-paiement sur facture opérateur (Direct Carrier Billing). Anciennement filiale du groupe HiPay, elle est désormais la division paiement sur facture opérateur de BJ Invest.

Histoire 
Crée en 2001, HiPay Mobile devient une filiale du groupe Adux (ex HiMedia) en . En 2011, la société obtient un agrément d'établissement de paiement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR). En 2014, Allopass change de nom et devient HiPay Mobile. En , le management de HiMedia décide de séparer ses activités. La branche Paiement du groupe est alors coté séparément sur Euronext, c'est la naissance de HiPay Group SA. À compter du , Grégoire Bourdin a pris la tête de HiPay Group, succédant à Gabriel de Montessus. En , HiPay Mobile a lancé son offre de collecte des dons par SMS, principalement dédiée aux associations et aux fondations.

En , HiPay Mobile devient "Mobiyo" et est cédée à Gibmedia, société créée par Benjamin Jayet et filiale de sa holding d'investissement BJ Invest.

Principe 
Ce service s’adresse aux marchands et aux internautes pour le micropaiement de biens numériques (inscriptions ou options payantes sur les sites internet, achat d’archives ou d’articles de presse, achat de documents d’experts, dépôt de petites annonces, téléchargement de musiques, visionnage de vidéos)

Mobiyo propose aux internautes une solution anonyme pour réaliser leurs achats de faibles montants sur Internet. Les marchands disposent d’une solution  pour monétiser leur audience, développer de nouvelles sources de revenus et s’adresser aux publics non bancarisés.

Lien externe

Notes et références 

Prestataire de services de paiement
Site web français